Joaquim Pedro de Oliveira Martins - historiador e político português (1845-1894)
 João Maria Leitão de Oliveira Martins - engenheiro e político português (1934-2011)
 Guilherme Valdemar Pereira de Oliveira Martins - jurista e político português (1952-)
 Guilherme Valdemar Goulão dos Reis de Oliveira Martins

Desambiguação